Підвисоцька — прізвище.

 Підвисоцька Емілія (* 1856 — † 1920-ті) — українська актриса, дружина К. О. Підвисоцького
 Підвисоцька Ольга (* 1888 — † ?) — український військовик, учасниця національно-визвольних змагань

Див. також 
 Підвисоцький

українські прізвища